Гран-при США 2013 года (официально 2013 Formula 1 United States Grand Prix) — автогонка, восемнадцатый и предпоследний этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 35-й Гран-при США в истории «Формулы-1»), проходивший с 15 по 17 ноября 2013 года на «Трассе Америк» — первом в США автодроме, построенном специально для проведения на нём гонок «Формулы-1». Автодром расположен близ города Остин, штат Техас, США. Гран-при США был проведён на этой трассе всего во второй раз — в период с 2000 по 2007 годы данная гонка проходила на специальной дорожной конфигурации трассы «Индианаполис Мотор Спидвей».

Стюарды 
 Пауль Гутьяр () — президент комиссии FIA по хилклаймбингу, президент и действительный член Швейцарского автоспортивного клуба.
 Хосе Абед () — вице-президент FIA;
 Найджел Мэнселл () — британский пилот «Формулы-1», чемпион мира сезона  года.

Перед гонкой

Замена пилота 
За неделю до гонки стало известно, что Кими Райкконен пропустит два оставшихся гран-при сезона в США и Бразилии из-за проблем со здоровьем — обострилась застарелая травма спины, полученная ещё в 2001 году на тестах. Изначально финн собирался отложить операцию на позвоночнике до окончания сезона, но в последнее время боль усилилась, сделав невозможным участие в гонках. В качестве замены пилоту рассматривалось множество кандидатур: Хюлькенберг, который никак не мог получить обещанных финансов от Заубера, затем рассматривался штатный третий пилот команды Давиде Вальсекки, а также Баррикелло, Кобаяси и Мальдонадо. Кроме того, команда предлагала место за рулем Михаэлю Шумахеру, но он отказался. В конце концов, непосредственно перед гонкой было объявлено о том, что одного финского гонщика заменит другой — контракт на две гонки подписал Хейкки Ковалайнен.

Выбор шин 
Поставщик шин Pirelli привезет на данный этап покрышки типа Hard (оранжевая маркировка) и Soft (белая маркировка). Такой же выбор был предоставлен командам на данном Гран-при и в прошлом году.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
''Погодные условия: небольшая облачность; сухо. Воздух: +27 °C, трасса: +31…28 °C.

|}
Примечания
 1.  Дженсон Баттон наказан потерей трёх стартовых позиций — за обгон другого болида в зоне действия красных флагов, совершённый им во время первой сессии свободных заездов.
 2.  Шарль Пик наказан потерей пяти стартовых позиций. Причиной наказания послужила внеплановая замена коробки передач на его болиде.
 3. Эстебан Гутьеррес наказан потерей десяти стартовых позиций. Был признан виновным в блокировке Пастора Мальдонадо на «быстром круге» во время первой части квалификации.

Гонка 

|-
! colspan=13|Источник
|}
Примечания
 1.  Жан-Эрик Вернь наказан стюардами путём прибавки 20-ти секунд к его финишному времени. Вернь был признан виновным в столкновении с Эстебаном Гутьерресом на последнем круге гонки, и получил штраф в виде проезда по пит-лейн, но ввиду того, что гонка уже была завершена, стюарды приняли решение заменить проезд по пит-лейн на прибавку 20-ти секунд к итоговому времени Верня. Таким образом, Жан-Эрик Вернь, финишировавший в гонке на 12-й позиции, из-за наложенного штрафа, переместился в итоговом протоколе на 16-ю позицию.

Круги лидирования

Выезд автомобиля безопасности

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 44-й поул Себастьяна Феттеля
 56-й поул команды Red Bull
 22-й быстрый круг Себастьяна Феттеля
 40-й быстрый круг команды Red Bull
 38-я победа Себастьяна Феттеля
 46-я победа команды Red Bull
 10 000-й гоночный км Шарля Пика
 1 000-й круг Макса Чилтона
 1 000-й круг Валттери Боттаса
 20 000-й гоночный км болидов Caterham
 10 000-й круг болидов Mercedes
 1 000-е очко шасси Mercedes

Выборка сделана на основе данных, опубликованных ресурсом StatsF1

Примечания

Ссылки 
 
 
 Подробное описание хода гонки
 Смена шин на дистанции
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при США